Игры Британской империи 1950 года (4-е по счёту) проводились в Окленде (Новая Зеландия) 4—11 февраля после 12-летнего перерыва. Первоначально 4-е Игры предполагалось провести в 1942 году в Монреале (Канада), но этому помешала Вторая мировая война. В соревнованиях приняли участие 590 спортсменов из 12 стран, которые разыграли 88 комплектов наград.

Игры стали первым спортивным событием такого масштаба в Новой Зеландии. На церемонии открытия присутствовали 40 000 зрителей, а все мероприятия Игр посетили почти 250 000 человек. В Играх впервые приняли участие команды Малайзии и Нигерии. Участники соревновались в девяти видах спорта: лёгкая атлетика, бокс, велоспорт, фехтование, боулинг, гребля, плавание, прыжки в воду, тяжёлая атлетика, вольная борьба.

Страны-участницы

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 

Игры Содружества
Международные спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Февраль 1950 года
1950 год в Новой Зеландии